Le Championnat du monde double mixte de curling 2013 (nom officiel : World Mixed Doubles Curling Championship) est le  du monde double mixte de curling.
Il est organisé au Canada dans la ville de Fredericton du 13 au 20 avril 2013.
L'événement s'est tenu conjointement avec les Championnat du monde senior de curling.

Équipes 
Les équipes sont composées comme suit:

Classement Round Robin 

*Légende: V = Victoire - D = Défaite

Résultats des sessions

Groupe Gris

Samedi 13 avril 
Session 1
- 9h00

Session 4
- 20h00

Diamche 14 avril 
Session 7
- 14h30

Lundi 15 avril 
Session 10
- 9h00

Session 13
- 19h30

Mardi 16 avril 
Session 16
- 14h30

Mercredi 17 avril 
Session 19
- 9h00

Session 22
- 19h30

Jeudi 18 avril 
Session 25
- 14h30

Groupe Jaune

Samedi 13 avril 
Session 2
- 12h30

Dimanche 14 avril 
Session 5
- 8h00

Session 8
- 17h45

Lundi 15 avril 
Session 11
- 12h30

Mardi 16 avril 
Session 14
- 8h00

Session 17
- 17h45

Mercredi 17 avril 
Session 20
- 12h30

Jeudi 18 avril 
Session 23
- 8h00

Session 26
- 17h45

Groupe Bleu

Samedi 13 avril 
Session 3
- 16h30

Dimanche 14 avril 
Session 6
- 11h15

Session 9
- 21h00

Lundi 15 avril 
Session 12
- 16h00

Mardi 16 avril 
Session 15
- 11h15

Session 18
- 21h00

Mercredi 17 avril 
Session 21
- 16h00

Jeudi 18 avril 
Session 24
- 11h15

Session 27
- 21h00

Tie-breaker 
Vendredi 19 avril, 9h00

Résultats Play-offs

Feuilles de tournois 

{{Tournoi sur 3 tours
|couleur 1/4m1A=
|couleur 1/4m2A=
|couleur 1/4m3A=
|couleur 1/4m4A=
|couleur 1/2m1A=
|couleur 1/2m2B=
|couleur 1m1A  =
|couleur 1m2A  =

|||4|||9|
|||4|||6|
|||4|||7|
|||2|||9|

|||5|||7|
|||10|||5|

|||7|||8|

|titre 3e place=Médaille de Bronze
|||1|||8'|
}}

 Qualification Vendredi 19 avril, 13h30 Quart de final Vendredi 19 avril, 18h00 Demi-finale Samedi 20 avril, 11h00 Médaille de Bronze Samedi 20 avril, 17h00 Médaille d’Or Samedi 20 avril, 17h00''

Références

Liens externes 
  Site de la Fédération internationale de curling

2013
Curling double mixte
Curling double mixte 2013
Fredericton
Sport au Canada en 2013
Sport en avril 2013
Monde double mixte 2013